Kalkmulde steht für:
 Mulde (Senke (Geowissenschaften)) in anstehendem Kalkgestein

Insbesondere:
 Eifeler Kalkmulden

 Ahrdorfer Kalkmulde
 Blankenheimer Kalkmulde
 Daleidener Muldengruppe
 Dollendorfer Kalkmulde
 Gerolsteiner Kalkmulde
 Hillesheimer Kalkmulde
 Nohner Kalkmulde
 Paffrather Kalkmulde
 Prümer Kalkmulde
 Rohrer Kalkmulde
 Salmerwald Kalkmulde
 Sötenicher Kalkmulde